FSL steht für:
 Felgenschutzleiste (an Autoreifen) 
 Fluid Science Laboratory, eine Nutzlast, die im Columbus-Raumlabor der ESA integriert ist
 FMRIB Software Library, eine Software zur Anzeige, Verarbeitung und Analyse von Magnetresonanztomografie-Bilddaten
 Full Service Leasing, ein Leasingmodell für Kfz, das Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern anbieten kann.

FSL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Słubicki in der Woiwodschaft Lebus

fsl steht für:
 Langue des signes française (ISO-639-3-Code), französische Gebärdensprache

FSL